«Say You Won’t Let Go» — первый сингл британского певца Джеймса Артура с его второго студийного альбома Back from the Edge. Сингл вышел в продажу 9 сентября 2016 года в цифровом формате. Песня возглавляла британский хит-парад UK Singles Chart в течение трёх недель, а также стала первой песней Джеймса Артура, попавшей в Billboard Hot 100.

Информация о песне 
После выхода песню сопровождали и негативные публикации, утверждавшие, что у неё есть сходства с песней «The Man Who Can’t Be Moved» группы The Script, однако The Script не стали устраивать судебное разбирательство.

16 сентября 2016 года песня дебютировала на 25-м месте британского хит-парада, а через две недели добралась до первого места, где продержалась в течение трёх недель. В январе 2017 года сингл преодолел отметку в миллион проданных копий. В марте 2017 года сингл получил статус дважды платинового в Великобритании.

«Say You Won’t Let Go» стала первой песней Джеймса Артура, попавшей в американский основной хит-парад Billboard Hot 100, а Джеймс Артур стал вторым победителем британского шоу The X Factor после Леоны Льюис, чья песня попала в топ-40 этого хит-парада. В мае 2017 года песня возглавила хит-парад Billboard Adult Pop Songs Airplay Chart.В США сингл достиг платинового статуса 18 мая 2017 года; на территории США было продано более 1,2 миллиона копий сингла.

Видеоклип к песне «Say You Won’t Let Go» вышел на YouTube 9 сентября 2016 года.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Хронология издания

Примечания 

Песни 2017 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40